Sevin peut se référer à :

Patronyme
André Sevin (1896-1967), prélat au Vatican, militaire français, théoricien du scoutisme, secrétaire de l'Académie du Maine.
Charles Sevin de Quincy (1660-1728), un général d'artillerie français.
François Sevin (1682-1741), un philologue français.
Pierre Saint-Sevin (1695-1768), un violoncelliste et compositeur français. 
Joseph-Barnabé Saint-Sevin dit L'Abbé le Fils (1727-1803), un violoniste et compositeur français.
Jean-Chrysostome de Sevin (1756-1834), homme politique français.
Louis-Constant Sévin (1821-1888), sculpteur ornemaniste français.
Hector-Irénée Sevin (1852-1916), un prélat français, archevêque de Lyon et cardinal. 
Jacques Sevin (1882-1951), un prêtre jésuite français, cofondateur des Scouts de France
Xavier de Sevin (1894-1963), un militaire français et as de l'aviation de la Première Guerre mondiale
Louis Sévin, un pseudonyme d'Anatole Loquin (1834-1903), un écrivain et musicographe français
Tiphaine Sevin (1993-), une joueuse française de volley-ball

Prénom
Shévine, un prénom féminin kurde (şevin).

Autre
Sevin, un nom commercial du carbaryl, un pesticide.

Homonymie de patronyme